Bodmer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bodmer (1903–1980), Schweizer Lehrer, Gemeindepräsident und Regierungsrat aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Adrian Bodmer (* 1995), Schweizer Tennisspieler

 Arnold Rudolph Bodmer (1929–2020), deutsch-US-amerikanischer Physiker
 Corinne Bodmer (* 1970), Schweizer Freestyle-Skierin
 Daniel Bodmer (1769–1837), Schweizer Seidenhändler
 Frederick Bodmer (1894–1960), Schweizer Philologe
 Gottlieb Bodmer (1804–1837), deutscher Lithograf 
 Hans Conrad Bodmer (1891–1956), Schweizer Industrieller und Autografensammler
 Heinrich Bodmer (1885–1950), Schweizer Kunsthistoriker
 Henry Bodmer (1930–2015), Schweizer Kunstmäzen
 Jacques Bodmer (1924–2014), spanisch-katalanischer Dirigent

 Karl Bodmer (1809–1893), schweizerisch-französischer Maler
 Karl Bodmer (Rennfahrer) (1911–1955), deutscher Motorradrennfahrer
 Luise Escher-Bodmer (1819–1900), Zürcher Patrizierin, Gründerin der Martin Stiftung
 Maria Bodmer, Opfer der Hexenverfolgung, siehe Hexenverfolgung in der Stadt Baden AG

 Mathieu Bodmer (* 1982), französischer Fußballspieler
 Michel Bodmer (* 1958), Schweizer Fernsehredaktor und Moderator
 Pascal Bodmer (* 1991), deutscher Skispringer
 Paul Bodmer (1886–1983), Schweizer Maler
 Peter Bodmer (Pesche; * 1951), Schweizer Musiker
 Robert Eder-Bodmer (1909–1993), Schweizer Maler
 Rudolf Bodmer (1805–1841), Schweizer Maler, Zeichner und Kupferstecher
 Salomon Bodmer (1749–1827), Schweizer Politiker
 Samuel Bodmer (1652–1724), Berner Geometer

Bodmer steht für:
 Bodmer-Papyri, Gruppe von Papyri
 Papyrus Bodmer 5, Handschrift des Protevangelium des Jakobus
 Papyrus Bodmer II

Siehe auch:
 Bibliotheca Bodmeriana, Literaturmuseum in Cologny, Schweiz
 Bodmerei, Kreditgeschäft in der Schifffahrt
 Bothmer
 Bodemer
 Bodner